La UAE Football League 2006-2007 è stata la 32ª edizione della massima competizione nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti, la
squadra che si aggiudicherà quest'edizione sarà l'Al-Wasl.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione degli Emirati Arabi Uniti 2006-2007, ammessa alla fase a gironi dellaAFC Champions League 2008
      Ammesse alla fase a gironi della AFC Champions League 2008
      Ammesse alla Coppa dei Campioni del Golfo 2007
      Retrocessa in UAE Second Division 2007-2008

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Marcatori 
19 gol
 Anderson Barbosa (Al-Wasl)

17 gol
 Grégory Dufrennes (Dubai Club)
 Ali Samereh (Al-Shaab)

15 gol
 Saeed Al Kass (Sharjah)

14 gol
 Nenad Jestrović (Al-Nasr)

13 gol
 Reza Enayati (Emirates)

12 gol
 Rasoul Khatibi (Sharjah)

11 gol
 Javad Kazemian (Al-Shaab)
 Faisal Khalil (Al-Ahli)

10 gol
 Prince Tagoe (Al Shabab)

Collegamenti esterni 
Classifica dei cannonieri su goalzz.com
 

2007